David DeJesus (1979) – giocatore di baseball statunitense
 Starlin DeJesus Castro (1990) – giocatore di baseball dominicano

Pagine correlate
de Jesus